Essex House steht für:

Gebäude:

 Essex House (London), Stadthaus in London
 Essex House (Miami), Hotel in Miami
 Essex House (New York City), Hotel in Manhattan

Unternehmen:

 Essex House Press, englische Druckerei